Head Above Water, album d'Avril Lavigne sorti en 2019 ;
 Head Above Water, chanson-titre de l'album, sortie en 2018 ;
 Head Above Water, single des Men Without Hats, sorti en 2012, partie de l'album , sorti la même année ;
 Head Above Water, titre original de Petits meurtres entre nous (Comme un poisson dans l'eau au Québec), film réalisé par Jim Wilson et sorti en 1996.

Homonymie